Dossou-Gbété ist der Familienname folgender Personen:

 Expédit Dossou-Gbété (* 1959), beninischer Fußballspieler
 Michel Dossou-Gbété, beninischer Fußballspieler